Arany János
 Arany János (1817–1882) költő, műfordító, esztéta, lapszerkesztő, az MTA főtitkára
 Arany János (1955) középiskolai énektanár, iskolaigazgató, kórusvezető

hasonló nevűek

 Arany János Jenő (1871–1944) főszámvevő, dalszerző, karnagy, zenei szakíró
 Arany Paskál János (1891–1963) premontrei kanonok, reálgimnáziumi tanár, igazgatóhelyettes